Hierokles- grecki niewolnik i woźnica, kochanek cesarza rzymskiego Heliogabala
 Hierokles- prokonsul Bitynii i Aleksandrii za panowania cesarza rzymskiego Dioklecjana
 Hierokles z Aleksandrii- grecki pisarz z  V w. n.e., neoplatonik
 Hierokles- geograf bizantyjski z VI w. n.e.
Hierokles- postać literacka, bohater sztuki Arystofanesa Pokój
 Hierokles - filozof stoicki okresu młodszej szkoły, II wiek n.e., stoik